Чиауре́ли () — грузинская фамилия. Известные носители:

 
 Чиаурели, Отар Михайлович (1915—1964) — советский режиссёр документального и научно-популярного кино, заслуженный деятель искусств Грузинской ССР (1961).
 Чиаурели, Рамаз Михайлович (род. 1977) — российский теле- и радиоведущий, актёр и шоумен.
 Чиаурели, Софико Михайловна (1937—2008) — советская и грузинская актриса, Народная артистка Грузинской ССР (1976), Народная артистка Армянской ССР (1979).